Ната́лья Григо́рьева: Григорьева, Наталья Анатольевна (род. 1985) — российская дзюдоистка.
 Григорьева, Наталья Николаевна (род. 1962) — советская и украинская легкоатлетка.
 Григорьева, Наталья Эдуардовна (род. 1970) — основатель и куратор «Фотогалереи имени братьев Люмьер».